Morciano di Leuca – comune italiano in provincia di Lecce.
Morciano di Romagna – comune italiano in provincia di Rimini.